Щеглы́ () — род птиц из семейства вьюрковых (Fringillidae). Кроме того, название населённых пунктов.

Россия 
 Щеглы —  посёлок в Черняховском районе Калининградской области.
 Щеглы — деревня в Знаменском сельском поселении Яранского района Кировской области.
 Щеглы — деревня в Шкаланском сельском поселении Яранского района Кировской области.
 Щеглы — деревня в Демидовском районе Смоленской области, упразднена в 2001 г.

Украина 
 Ще́глы — село в Яворовском районе Львовской области.